T2 puede referirse a:
 Espacio de Hausdorff o T2, en topología, un espacio topológico en que puntos distintos tienen entornos disjuntos; 
 Take-Two Interactive, una empresa estadounidense de videojuegos; 
 Toro, a veces expresado como T2, una superficie de revolución formado como el producto cartesiano de dos círculos;
 Terminal T2 del Aeropuerto de Madrid-Barajas; 
Terminator 2: el juicio final película de ciencia ficción dirigida por James Cameron; o
 Terminator T2 3-D: La Batalla a través del tiempo, principio de la mini-secuela.